El término Condado o El Condado se puede referir a:

Significado 
 Condado, significados del término.

Divisiones administrativas

en Ecuador 
 El Condado, parroquia urbana de la ciudad de Quito.

en España 
 Condado de Treviño, municipio en la provincia de Burgos;
 Condado, localidad del municipio de Merindad de Valdivielso en la provincia de Burgos;
 Condado de Jaruco, localidad del municipio de Lloret de Mar en la provincia de Gerona;
 El Condado, comarca andaluza ubicada al sureste de la de provincia de Huelva;
 Bollullos Par del Condado, municipio en la provincia de Huelva;
 La Palma del Condado, municipio en la provincia de Huelva;
 Rociana del Condado, municipio en la provincia de Huelva;
 El Condado, comarca andaluza ubicada al norte de la provincia de Jaén;
 Herrera-Puente del Condado, localidad del municipio de Villacarrillo en la provincia de Jaén;
 El Condado, comarca ubicada en la de provincia de León;
 Vegas del Condado, municipio en la provincia de León;
 Castrillo del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Castro del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Cerezales del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Represa del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 San Cipriano del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 San Vicente del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Santa María del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Secos del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Vegas del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Villamayor del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Villanueva del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Villafruela del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 Moral del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León;
 El Condado, parroquia situada entre Pola de Laviana y Rioseco, en principado de Asturias;
 El Condado, localidad del municipio de Liérganes en Cantabria.
 Condado de Castilnovo, municipio de la provincia de Segovia;
 Cedillo del Condado, municipio de la provincia de Toledo;
 El Condado, localidad del municipio de Alfajarín en la provincia de Zaragoza;
 Condado de Cocentaina, comarca situada en el norte de la provincia de Alicante;

en China 
 Condado, división administrativa que se sitúa, en la estructura político-administrativa, por debajo de la ciudad-prefectura.

en Puerto Rico 
 Condado, sub-barrio de Santurce, San Juan.

en Estados Unidos 
 Condado, nivel local de gobierno creado como una subdivisión de un estado.